Тон може да се отнася за:
 тон – единица за маса
 тон (лингвистика) – височината на гласа, използвана за изразяване на различни значения
 тон (живопис) – качество на цвета, което показва как се възприема даден цвят (като топъл или студен, ярък или матов, светъл или тъмен и пр.)
 музикален тон – звук с постоянна честота
 Тон (риба) – род риби
 Тон (Италия) – община в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, провинция Тренто